DD 377 Perkins (Корабль соединённых штатов Перкинс) — американский эсминец типа «Мэхэн».

Заложен на верфи Puget Sound Navy Yard 15 августа 1934 года. Спущен 31 декабря 1935 года, вступил в строй 18 сентября 1936 года.

29 ноября 1943 года затонул в результате столкновения с австралийским военным транспортом «Duntroon» близ мыса Вогель на Новой Гвинее.

Из состава ВМС США исключён 12 января 1944 года.

Литература

Ссылки 
 DICTIONARY OF AMERICAN NAVAL FIGHTING SHIPS 
 NavSource Naval History 

Эскадренные миноносцы типа «Мэхэн»
Суда по алфавиту